Georg Philipp Telemann (né le  à Magdebourg et mort le  à Hambourg) est un compositeur allemand. 
 Georg Michael Telemann ( — ) est un compositeur et théologien allemand.
  (1882-1941) est un radiologue et chirurgien allemand.

Autre 
 (4246) Telemann est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.